Plaats in Indonesië
 Kalisapu (Slawi), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Kalisapu (Gunungjati), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java